

Patronyme 

 Julia Bijaoui, personnalité française du mondes des affaires ;
 Albert Bijaoui, astronome français.

Voir aussi 
 (7928) Bijaoui, astéroïde nommé ainsi en l'honneur d'Albert Bijaoui.